Grillenburg steht für:
 den Ortsteil Grillenburg (Tharandt) der Ortschaft Hartha in der Stadt Tharandt, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 das Jagdschloss Grillenburg im Tharandter Wald, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 die Motorrad-Rennstrecke Grillenburger Dreieck, dem 1. Sachsenring, im Tharandter Wald, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 die Elbsandsteinart Grillenburger Sandstein im Tharandter Wald, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 die Burgruine Grillenburg in Grillenberg, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
Siehe auch:
Grillenberg